Een stad in Iran:
Ilam (Iran), de hoofdstad van de gelijknamige provincie Ilam (provincie)

Een stad in Nepal:
Ilam (Nepal), de hoofdstad van het gelijknamige district Ilam (district)

Een buitenwijk van Christchurch (Nieuw-Zeeland):
Ilam (Canterbury)